Felipe García (26. listopada 1993.), čileanski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine.

Izvori

Vanjske poveznice 

Čileanski rukometaši
Rukometni vratari